Catan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Victor Catan (n. 1949), general-maior de poliție și ministru moldovean.
 Radu Catan (n. 1989), fotbalist moldovean.

Vezi și
 Catană